Miejscowości w USA:
 Long Lake – jednostka osadnicza w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Long Lake – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin
 Long Lake – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Hamilton
 Long Lake – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Hamilton
 Long Lake – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie McPherson
 Long Lake – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn
 Long Lake – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Florence
 Long Lake – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Florence
Gminy w USA:
 Long Lake (ang. Long Lake Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Grand Traverse
 Long Lake (ang. Long Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Crow Wing
 Long Lake (ang. Long Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Watonwan
 Long Lake (ang. Long Lake Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Hamilton
 Long Lake (ang. Long Lake Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh
 Long Lake (ang. Long Lake Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Florence
 Long Lake (ang. Long Lake Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn